Kompilation 2002-2012 er et opsamlingsalbum af den danske sanger og sangskriver Mikael Simpson, der udkom den 5. november 2012 på A:larm Music. Albummet blev udgivet i anledningen af, at det var 10 år siden Simpsons debutalbum Os 2 + Lidt ro 2002 udkom. Kompilation 2002-2012 indeholder 31 sange fordelt på to CD'er. Den første indeholder 19 sange fra Simpsons fem studiealbum, mens den anden indeholder to nye numre (heriblandt singlen "Dagene kommer"), remixes og livenumre.

Spor

Kilder 

Mikael Simpson-album
Opsamlingsalbum fra 2012